Forsaken:

 Forsaken — коридорный космосимулятор.
 Forsaken World — китайская многопользовательская ролевая онлайн-игра.
 Forsaken — мальтийская христианская эпик-дум-метал-группа из Фгуры.
 Forsaken (группа, Германия)